Шуйская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Шуйская волость (Вологодская губерния) — в составе Вологодской губернии. В 1920-е годы вошла в Вологодский уезд.
 Шуйская волость (Олонецкая губерния) — в составе Олонецкой губернии
 Шуйская волость (Смоленская губерния) — в составе Смоленской губернии